Vairocana (dhyani-Boeddha), een van de vijf dhyani-Boeddha's
Vairocana (vertaler),  soms ook geschreven  als Vairotsana, een Tibetaans schrijver-vertaler (8e eeuw)